

Горський Ізвор () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирково.
 Горський Ізвор () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Димитровград.